est un footballeur japonais né le  à Toyokawa. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance en février 1981
Joueur du Vissel Kobe
Joueur du Mito HollyHock
Naissance à Toyokawa